Ilombe Mboyo (1987-), joueur de football international belgo-congolais.
 Marie-Claire Mboyo Moseka (1959-), chanteuse congolaise.
 Guy Loando Mboyo (1983-), homme politique congolais.